Ставангер 2016 — международный шахматный турнир, который проходил в Ставангере (Норвегия) с 18 по 29 апреля.

Регламент 
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 61-го хода.

Участники 

¹) рейтинги даны на апрель 2016 года

Движение по турам

Таблица

Литература 
 Роджерс И.  Карлсен избавляется от сглаза // 64 — Шахматное обозрение. — 2016. — № 5. — С. 10—19.

Ссылки 
 Официальная страница
 4th Norway Chess 2016 на сайте The Week in Chess

2016 год в шахматах
2016